wiązanie (architektura)
 wiązanie (mechanika)
 wiązanie chemiczne
 wiązanie narciarskie